Deadbeat (1977), een film uit 1977
Deadbeat (1994), een film uit 1994
Deadbeat (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2014 
Deadbeat (artiest), Nederlands maker van elektronische muziek